Poecilopsis obenbergeri är en fjärilsart som beskrevs av Grosse 1938. Poecilopsis obenbergeri ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obenbergeri